Behold the Failure — второй полноформатый студийный альбом швейцарской группы Mumakil, выпущен 31 марта 2009 года на лейбле Relapse Records в двух форматах, CD и LP.

Об альбоме 
По стилистике Behold the Failure почти не отличается от предыдущего. Музыка техничная и запоминающаяся, однако, альбом не привносит в жанр ничего нового и представляет собой типичный грайндкор альбом.

Список композиций 
 Brothers In Slavery — 01:21
 Barbecue In Bhopal — 00:40
 Get Wasted Or Die — 00:47
 Black Sheep — 01:58
 Whip Reward — 01:38
 The Eye Of Wrath — 01:24
 Control — 01:31
 State Of War — 00:53
 The Order Is Fucked Up — 01:05
 I-Bomb — 01:22
 Useless Fucks — 01:33
 Without Grief — 01:22
 Pigs On Fire — 00:59
 Worms Of Chaos — 01:45
 Daily Punishment — 01:26
 Pisskeeper — 01:25
 Behold The Failure — 01:07
 Regression — 01:22
 Wish You The Worst — 01:06
 Let There Be Meat — 00:55
 Parasites — 01:31
 In Cold Blood — 00:54
 Face Reality — 01:29
 Apathy — 01:47
 Crawler — 01:16
 Mass Murder Institution — 01:43
 Doomed — 01:25

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Альбомы 2009 года
Альбомы Relapse Records
Альбомы Mumakil